Tomás Gómez puede referirse a:

 Tomás Gómez Carral (1837-1898), sacerdote jesuita español;
 Tomás Gómez Franco (1968-), político socialista español;
 Pedro Tomás Gómez Cía (1958-), médico y cirujano plástico español.